Il existe de nombreuses chapelles Saint-Fiacre en France :
Chapelle Saint-Fiacre de Crozon à Crozon dans le Finistère ;
Chapelle Saint-Fiacre du Faouët au Faouët dans le Morbihan ;
Chapelle Saint-Fiacre de Gurunhuel à Gurunhuel dans les Côtes-d'Armor ;
Chapelle Saint-Fiacre de Melrand à Saint-Fiacre, commune de Melrand dans le Morbihan ;
Chapelle Saint-Fiacre de Pluvigner à Pluvigner dans le Morbihan ;
Chapelle Saint-Fiacre de Radenac à Radenac dans le Morbihan ;
Chapelle Saint-Fiacre de Villemareuil à Villemareuil, Seine-et-Marne ;

Voir aussi 
 

Fiacre
~